100-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.

 100-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована 24 апреля 1924 года, 18 сентября 1941 преобразована в 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию (1-го формирования).
 100-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована 18 марта 1942 года, расформирована в 1945 году. За освобождение города Львова в 1944 году получила почётное наименование Львовская.